ISO 3166-2:DZ is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Algerije. 

De gegevens werden tot op 26 november 2018 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 48 provincies - province (en) / province (fr) / wilaya (ar) - gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat DZ voor Algerije, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer (met voorloopnullen).

Codes

Zie ook 
 Provincies van Algerije
 .dz

2:DZ